L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 19 au , sur terre battue en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants 
On note la qualification pour le tableau principal de deux joueuses allemandes initialement invitées dans le tournoi qualificatif : Nastasja Mariana Schunk,  mondiale et Julia Middendorf, non classée.

Forfaits 
En simple, on note les forfaits de la Biélorusse Victoria Azarenka, de la Britannique Johanna Konta, de la Néerlandaise Kiki Bertens et de la Polonaise Iga Świątek.

Lauréates 
L'australienne Ashleigh Barty remporte son 3ème trophée de la saison après Melbourne et Miami. C'est son 11ème titre WTA en carrière.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2021)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2021
Stuttgart
Sport en Allemagne en 2021
Tennis en avril 2021